Ла Макарена има више значења:

 Ла Макарена (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Макарена, Ел Росарио (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Макарена (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику